A Multi Vegetal é uma empresa brasileira voltada para a produção de cosméticos naturais formulados com extratos vegetais.
Obteve destaque no Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas - PIPE, sendo condecorada pelo então governador do Estado de São Paulo Geraldo Alckmin como empresa de perfil inovador.

História

A Multi Vegetal iniciou suas atividades a partir de uma formulação caseira de loção após barba e foi oficialmente fundada em Setembro de 1995.

Desde então investiu na ampliação da linha e, atualmente, disponibiliza seus produtos no varejo tradicional e virtual.

Perfil da Linha

A linha de Cosméticos Naturais Multi Vegetal é formulada com matérias primas vegetais, pH neutro, livre de parabenos, corantes, fragrâncias artificiais, ingredientes de origem animal, derivados de petróleo e carbômeros. Sabonetes líquidos e shampoos sem sal, além de não fazerem testes em animais .

Pesquisa
A Multi Vegetal desenvolve pesquisas que visam inovações nas áreas fitoterápica e cosmética, pelas quais foi contemplada, em agosto de 2004, como empresa empreendedora e foi escolhida junto a outras 90 empresas para participar do Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas - PIPE.

 Desenvolvimento de insumos padronizados para fabricação de fitoterápicos e veículos apropriados para suas aplicações
 Imobilização de enzimas proteolíticas de frutos tropicais e seu uso como ativos cosméticos

Fontes 
(2004). Pesquisa FAPESP Online . Acessado em 8 de Maio de 2009.

Ligações externas 
Sítio da Multi Vegetal
Inovação Unicamp - Alckmin libera R$ 2,5 milhões para parques tecnológicos

Empresas de cosméticos do Brasil
Empresas fundadas em 1995